Il tabellone singolare del Jerusalem Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Raviv Weidenfeld. In finale ha sconfitto Shahar Perkiss con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

  Gilad Bloom (quarti di finale)
  Christian Saceanu (quarti di finale)
  Alexander Mronz (secondo turno)
  Nick Brown (primo turno)

  Mark Petchey (primo turno)
  Andrew Castle (primo turno)
  Peter Nyborg (primo turno)
  Michael Robertson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Jerusalem Challenger 1990